Hönning ist der Ortsname von

 Hönning (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Hönning (Neumarkt-Sankt Veit), Ortsteil der Stadt Neumarkt-Sankt Veit, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hönning (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Hönning (Kreis Hadersleben), eine ehemalige Gemeinde im Kreis Hadersleben, Schleswig-Holstein